Positive Hülle steht für:

 Konische Hülle, Hüllenoperator in der Linearen Algebra
 Kleenesche und positive Hülle, Operator in der Theoretischen Informatik